Enterprise może oznaczać:

 HMS Enterprise – nazwa noszona przez brytyjskie okręty,
 Enterprise (jacht klasy J) – amerykański jacht, obrońca Pucharu Ameryki w 1930 roku,
 USS Enterprise – nazwa noszona przez amerykańskie okręty,
 Enterprise – wahadłowiec NASA
 Enterprise (Star Trek) – jeden z kilku statków kosmicznych o tej nazwie z telewizyjnego serialu Star Trek.
 Star Trek: Enterprise – amerykański serial 
 Enterprise (karuzela) – typ karuzeli
 Enterprise (komputer) – komputer domowy

Miejscowości w USA:
 Enterprise – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Coffee
 Enterprise – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Enterprise – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Clarke
 Enterprise – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Clark
 Enterprise – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Wallowa
 Enterprise – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Washington
 Enterprise – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Morgan
 Enterprise – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Harrison
 Enterprise – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida
Gminy w USA:
 Enterprise (ang. Enterprise Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Enterprise (ang. Enterprise Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Enterprise (ang. Enterprise Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Enterprise (ang. Enterprise Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Enterprise (ang. Enterprise Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
 Enterprise (ang. Enterprise Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley
 Enterprise (ang. Enterprise Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson
 Enterprise (ang. Enterprise Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk
 Enterprise (ang. Enterprise Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
 Enterprise (ang. Enterprise Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
 Enterprise (ang. Enterprise Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida